Sierra de Gata (gebergte), een gebergte in de Spaanse provincie Cáceres, in de autonome regio Extremadura
 Sierra de Gata (comarca), een comarca (bestuurlijk gebied) dat grotendeels in het betreffende gebergte ligt
 Sierra de Gata (Almería), een berggebied met dezelfde naam in de Spaanse provincie Almería, in de autonome regio Andalusië
 Sierra de Gata (Córdoba), een berggebied met dezelfde naam in de Spaanse provincie Córdoba, in de autonome regio Andalusië